Rudolf Valenta ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Valenta (Bildhauer) (1929–2015), tschechischer Bildhauer, Maler und Grafiker
 Rudolf Valenta (Mediziner) (* 1963), österreichischer Immunologe